Мечава — фамилия. Известные носители:

 Мечава, Миле — Народный герой Югославии.
 Мечава, Петар — Народный герой Югославии.